Шарль Антене́н (; ) — швейцарский футболист, нападающий, и тренер. Мастер комбинационной игры.

Клубная карьера 

Начал профессиональную карьеру в 1945 году в «Ла-Шо-де-Фон». Поиграв за него 7 сезонов, на один сезон (1952/53) ушёл в «Лозанну». Уже в следующем сезоне вернулся в «Ла-Шо-де-Фон», где и завершил карьеру в 1956 году. Всего в Первом дивизионе Швейцарии провёл 444 матча и забил 233 мяча.

Выступление за сборную 

За сборную Швейцарии провёл 56 матчей и забил 22 гола. Участник чемпионата мира 1950 года в Бразилии, чемпионата мира 1954 года в Швейцарии, чемпионата мира 1962 года в Чили.

Достижения 
 Чемпион Швейцарии: 1953/54, 1954/55, 1963/64
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1961
 Финалист Кубка Швейцарии: 1964
 Лучший бомбардир в истории «Ла-Шо-де-Фон»: 292 гола
 Лучший бомбардир «Ла-Шо-де-Фон» в лиге: 236 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Лозанна»
Футбольные тренеры Швейцарии